Алкснэ Арнольд Эдуардович () — советский учёный-. Доктор геолого-минералогических наук (1981), профессор (1986).

Биография 
Родился 10 июля 1932 года в городе Уфа.

В 1951 году поступил и в 1956 году окончил геологический факультет Саратовского государственного университета. В 1956—1957 годах — геолог на Дальнем Востоке. В 1957—1967 годах — начальник геологической партии Башкирского геологического управления. В 1967—1978 годах — в Уфимском нефтяном институте: ассистент, старший преподаватель, доцент.

В 1978—1984 годах — старший научный сотрудник, начальник бюро объединения «Союзморинжгеология».

В 1984—1997 годах — в Криворожском горнорудном институте: профессор, заведующий кафедрой общей геологии и разведки месторождений полезных ископаемых.

Умер 21 ноября 1998 года в городе Кривой Рог.

Семья 
 Отец, Алкснэ Эдуард Христофорович (1903—1938) — инженер-геолог;
 Брат, Алкснэ Радмир Эдуардович.

Научная деятельность 
Специалист в области геологии. Автор более 70 научных работ. Изучал проблемы стратиграфии, генезиса и условий формирования осадочных комплексов, в частности стратиграфию докембрия и палеозоя, нефтяную геологию. Вёл геологическую разведку на Урале и в Прибалтике.

Научные труды 
 Геологическое строение северо-восточной части Башкирии / , 1966.
 О корреляции разрезов верхнего карбона Урала и Русской платформы по фузулинидам // Изв. АН СССР. 1976. № 2.
 Атлас фауны и флоры среднего и позднего карбона Башкирии / , 1979 (в соавторстве).
 Фузулиниды верхнего карбона рифа Воскресенка на Южном Урале. // Изв. Отд. Наук о Земле и экологии. АН Башкирии. № 4. — Уфа, 1999. — С. 52—58.

Примечания

Источники 
 
 
 Алксне Арнольд Едуардович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 32. ISBN 978-966-2775-04-4.

Ссылки 
 Алкснэ Арнольд Эдуардович в Российской национальной библиотеке.